Жанзаков — казахская фамилия.

 Известные носители
 Жанзаков, Абдулла (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Жанзаков, Жандарбек Садуевич (род. 1966) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, вице-адмирал.